Таби:
 Азиатская табби — порода кошек.
 Кинг Табби — ямайский электро- и звукоинженер, известный тем, что оказал существенное влияние на развитие музыки даб в 60-е и 70-е годы XX века.
 Табби — неофициальное название звезды KIC 8462852 с необычными изменениями светимости.

См. также